Sadoleto

 Giovanni Sadoleto, (1444-1512) (francisé autrefois en Jean Sadolet), père du cardinal, savant jurisconsulte et successivement professeur de droit aux académies de Pise et de Ferrare ;
 Jacopo Sadoleto (1477-1547) (francisé autrefois en Jacques Sadolet), cardinal et écrivain italien ;
 Giulio Sadoleto (v. 1494-1521), (francisé autrefois en Jules Sadolet), religieux et écrivain italien, frère du précédent ; 
 Paolo Sadoleto (1508-1572), (francisé autrefois en Paul Sadolet), religieux italien, évêque de Carpentras, cousin des précédents. 

Homonymie de patronyme